Kreuz des Nordens steht für: 

 Skandinavisches Kreuz, siehe Liste von Flaggen mit skandinavischem Kreuz
 Schwan (Sternbild), am Nordhimmel

Siehe auch:
 Kreuz des Südens